Il singolare del torneo di tennis WTA Cleveland 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Linda Tuero 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Linda Tuero (finale)

 Pat Pretorius (quarti di finale)
 Nathalie Fuchs (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Cleveland 1973